Il doppio del torneo di tennis Smart Card Open Monet+ 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elica Kostova e Jasmina Tinjic che hanno battuto in finale Verónica Cepede Royg e Teliana Pereira 4-6, 6-1, [10-8].

Teste di serie 

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (semifinali)
 Réka-Luca Jani /  Sandra Klemenschits (semifinali)

 Verónica Cepede Royg /  Teliana Pereira (finale)
 Andrea Benitez /  Catalina Castaño (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Smart Card Open Monet+ 2012